Spörk ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Spörk (* 1972), österreichischer Klarinettist und Kabarettist
 Sigrid Spörk (* 1981), österreichische Schauspielerin und Sängerin